Bert Johnston peut désigner:

  (1909-1968), joueur écossais de football ;
 Bert Johnston (1902-1967), athlète britannique en demi-fond ;
  (né en 1948), contre-amiral américain.

Voir aussi